A PrvaLiga 1995–1996-os szezonja volt a bajnokság ötödik kiírása. A bajnokságban már csak 10 csapat vett részt, a bajnok a HIT Gorica lett.

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 A szléovén szövetség honlapja 
 A szlovén szövetség honlapja 

Szlovén labdarúgó-bajnokságok
Szlovén 1